Se også 705 (tal)

Begivenheder 
 Zhongzong krones til kejser af Kina.

Født

Dødsfald 
 16. december – Wu Chao

Eksterne henvisninger 

 
05
Artikler om enkelte år